

Cinema 
 Calcutta – film del 1947 diretto da John Farrow
 Calcutta – film del 1969 diretto da Louis Malle

Geografia 
 Calcutta – città dell'India
 Calcutta – census-designated place della Contea di Columbiana, Ohio, Stati Uniti d'America
 Calcutta – comune del Suriname

Altro 
 Calcutta – cantautore italiano
 Calcutta – singolo degli Sleep Token del 2017
 Calcutta – singolo di Tananai del 2019

Pagine correlate 
 HMS Calcutta